Las Chacas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Chacas, Huejutla de Reyes, 
 Las Chacas, Tempoal, 
 Las Chacas, Ixcatepec, 
 Las Chacas, San Felipe Orizatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar